Papegojamadin (Erythrura cyaneovirens) är en fågel i familjen astrilder inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Det råder oenighet vilka taxon som ska inkluderas i arten Erythrura cyaneovirens. Clements et al och BirdLife International urskiljer populationer dels i Vanuatu, dels i Västra Samoa, sammanlagt fem underarter med följande utbredning:
 E. r. regia – norra Vanuatu och Banksöarna
 E. r. efatensis – Efate
 E. r. serena – Aneityum
 E. c. cyaneovirens – Västra Samoa (Savai'i och Upolu)
 E. c. gaughrani – Savai'i (Västra Samoa)

International Ornithological Congress urskiljer populationen i Vanuatu som den egna arten vanuatuamadin (E. regia), medan Howard & Moore åt andra håller inkluderar även fijiamadinen (E. peali)..

Status 
IUCN kategoriserar arten som nära hotad.

Referenser

Externa länkar

Astrilder
Fåglar i oceaniska regionen
Endemiska fågelarter i Samoa